Er zijn meerdere internationale verdragen bekend onder de naam Verdrag van Rapallo, die genoemd zijn naar de Italiaanse badplaats Rapallo bij Genua, waar zij gesloten werden:
 Verdrag van Rapallo (1920), gesloten op 12 november 1920 tussen Italië en het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen.
 Verdrag van Rapallo (1922), gesloten op 16 april 1922 tussen Duitsland en de Sovjet-Unie.